Маджанг (Ajo, Ato Majang, Ato Majanger-Onk, Majang, Majanjiro, Masango, Masongo, Mesengo, Ojanjur, Tama) — язык народа маджанг, проживающий на юго-западе Эфиопии, часть в регионах Гамбела, Оромия и Регионе Южных национальностей, народностей и народов в длинной, узкой зоне между воредами Буре (к востоку от региона Гамбела) и Гураферда на юге.

Фонология

Ссылки 
 Маджанг на Ethnologue

Языки Эфиопии
Сурмийские языки